Биттнер, Битнер (, , ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.

 Биттнер, Александр (1850—1902) — австрийский геолог и палеонтолог.
 Биттнер, Бодо (1940—2012) — немецкий бобслеист.
 Биттнер, Ванесса (род. 1995) — австрийская конькобежка, участница Зимних Олимпийских игр 2014 года.
 Битнер, Вильгельм Казимир Вильгельмович (1865—1921) — русский журналист.
 Дубовицкая, Ирина Михайловна (урождённая Битнер; род. 1958) — русский литератор в Таджикистане.
 Битнер, Карл Иванович — Георгиевский кавалер; майор; № 8532; 26 ноября 1850.
 Биттнер, Ларри (1946—2022) — американский бейсболист.
 Битнер, Пётр Владимирович — Георгиевский кавалер; поручик; 25 ноября 1916 (посмертно).
 Биттнер, Юлиус (1874—1939) — австрийский музыкант и композитор.

См. также 
 Бальзам Биттнера